Hochfelden est un nom propre d'origine allemande qui peut désigner :
 Hochfelden (Bas-Rhin), commune française du département du Bas-Rhin, en région Alsace ;
 Hochfelden (Zurich), commune suisse du canton de Zurich.